Hoegel oder Högel ist der Familienname folgender Personen:
 Gudo Hoegel (* 1948), deutscher Synchronsprecher und Schauspieler
 Hugo Hoegel (1854–1921), österreichischer Rechtswissenschaftler
 Niels Högel (* 1976), deutscher Serienmörder
 Mina Hoegel (1849–1929), österreichische Malerin

Siehe auch:
 Högel, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Högl